Маховлич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маховлич, Питер (род. 1946) — бывший канадский профессиональный хоккеист, нападающий.
 Маховлич, Фрэнк (род. 1938) — канадский хоккеист хорватского происхождения.